Юлиус Кнорр ():
 Юлиус Кнорр (1807—1861) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Юлиус Кнорр (1826—1881) — немецкий издатель.